Gemelich ist der Name folgender Personen:

 Bernhard Gemelich (1605–1660), Abt des Stiftes Stams, Tiroler Hofkammerpräsident
 Georg Gemelich († 1611), Innsbrucker Orgelbauer